Isersiutit bezeichnet:
 Isersiutit (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Isersiutit (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland